Dodt ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Dodt (1923–1994), deutscher Mediziner
 Johannes Jacobus Dodt van Flensburg (1795–1847), deutscher Lehrer, Bibliothekar und Mathematikhistoriker
 Jürgen Dodt (1939–2017), deutscher Geograph und Kartograph